Peres kan som auktorsförkortning betyda:

 Generosa Emília Pontual Peres
 Generosa E.P. Peres

Robotskapade auktorsförkortningar